Владимир Самородов:
 Самородов, Владимир Ерофеевич (1930—2017) — бригадир комплексной бригады строительного управления № 14 треста № 43, гор. Новосибирск, Герой Социалистического Труда.
 Самородов, Владимир Николаевич (род. 1947) — российский спортивный функционер, тренер.